Aka, тж. aka, a.k.a., a/k/a — слово, або скорочення, яке може мати різні значення:

Абревіатура 
 aka () — скор. від «також відомий як…» , псевдонім.
 AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft — один з банків Німеччини (Франкфурт).

Етнографія 
 Ака — народність у північно-східній у Індії.
 Ака — одне з племен мисливців-пігмеїв Африки.

Природа 
 Ака (тж. Фейхоа) — вічнозелений кущ чи невелике дерево в Південній Америці.

Різне 
 AKA... What a Life! — пісня англійського рок-гурту Noel Gallagher's High Flying Birds.